Флаг муниципального образования «Жарко́вский район» Тверской области Российской Федерации является символом общественно-исторического и административного статуса района.

Флаг утверждён 30 марта 2001 года и внесён в Государственный геральдический регистр Российской Федерации с присвоением регистрационного номера 714.

Описание 
«Флаг района представляет собой прямоугольное полотнище с соотношением сторон 2:3, разделённое на три горизонтальные полосы — зелёную, белую и голубую. На зелёной полосе воспроизведено золотистое изображение совы из районного герба, на голубой полосе — пять цветков из районного герба».

Геральдическое описание герба гласит: «Зелёный и лазоревый щит разделён тонким волнистым серебряным поясом; в зелёном поле летящая золотая сова, простёршая обе лапы вправо; в лазоревом поле — пять (три и два) золотых с зелёными лепестками цветков клюквы.».

Символика 
Флаг Жарковского района отражает природу лесного края.

Белая полоса символизирует реку Межу, протекающую через всю территорию района.

Примечания 

Флаги с изображением совы
Флора в геральдике